Губно-зубной одноударный согласный — согласный звук, встречающийся в основном в языках Центральной Африки, таких как  и .

Символ 
В 2005 году Международная фонетическая ассоциация, проголосовала за включение губно-зубного одноударного согласного в Международный фонетический алфавит. Для обозначения этого звука и выбрала букву ⟨ⱱ⟩ с правым хуком, то есть комбинацию букв ⟨v⟩ и ⟨ɾ⟩ . Знак присутствует в юникоде начиная с версии 5.1.0.

Свойства 
 Этот звук является одноударным, что обычно означает, что он производится одним сокращением мышц, так что язык вступает в очень короткий контакт. В этом случае, будучи губно-зубным согласным, соприкосновение производится нижней губой.
 Его звучание звонкие, что означает вибрацию голосовых связок во время артикуляции.
 Это устный согласный, что означает, что воздух может выходить только через рот.
 Поскольку звук не производится потоком воздуха над языком, центрально-латеральная дихотомия неприменима.
 Механизм воздушного потока является легочным, что означает, что он артикулируется путем выталкивания воздуха исключительно легкими и диафрагмой, как и в большинстве звуков.

Примеры 
Губно-зубной одноударный встречается в основном в Центральной Африке, в нескольких сотнях языков чадской семьи (марги, тера), убангийской (нгбака, мабо, сера), мбум (каре), центрально-суданской (мангбету, креш) и бантоид (нгве, некоторые диалекты шона). Он чрезвычайно редко встречается за пределами Африки.

Губно-зубные согласные
Одноударные согласные